Noc i Dzień – rzeźba Michała Anioła,
 Noc i Dzień – film animowany Teddy'ego Newtona z 2010 roku.